Епархия Марбеля () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Марбел, Филиппины. Епархия Марбеля входит в митрополию Котабато. Кафедральным собором епархии Марбеля является церковь Христа Царя.

История 

17 декабря 1960 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Quod praelaturae, которой учредил территориальную Марбеля, выделив её из территориальной прелатуры Котабато.

15 ноября 1983 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Cum Decessores, которой преобразовал территориальную Марбеля в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Quintino Carlo Bertamo Olwell (1961 — 1969);
 епископ Reginald Edward Vincent Arliss (1969 — 1981);
 епископ Dinualdo Gutierrez (1981 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Quod praelaturae, AAS 53 (1961), стр. 636 
  Булла Cum Decessores, AAS 75 (1983), стр. 357

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин